Маядин или Эль-Маядин () — город на востоке Сирии, расположенный на территории мухафазы Дайр-эз-Заур.

Географическое положение 
Город находится в центральной части мухафазы, на правом берегу Евфрата, в 12 километрах ниже по течению от места впадения в Евфрат реки Хабур. Абсолютная высота — 187 метров над уровнем моря.
Маядин расположен на расстоянии приблизительно 40 километров к юго-востоку от Дейр-эз-Заура, административного центра провинции, и на расстоянии 410 километров к северо-востоку от Дамаска, столицы страны.

История 
До 2017 года город был занят силами террористической группировки «Исламское государство».

Освобождение Маядина 
Военная операция по освобождению города началась 8 октября 2017 года под руководством сирийского генерала Аль-Хасана Сухеля. Уже через пару дней правительственные войска были в западной части города.

Осознавая, что подкрепление к боевикам может прийти только с территории Ирака, военнослужащим сирийской армии пришлось полностью окружить город.

Коренным же переломом, позволившим полностью освободить Меядин, стал манёвр, спланированный генералом Сухелем: он вместе с небольшим отрядом занял трассу, ведущую на Абу-Кемаль.

Окончательно Меядин был освобождён от террористов ИГИЛ 14 октября 2017 года. Эта победа правительственных войск позволила армии Башара Асада выйти к восточным границам республики.

Демография 
По данным последней официальной переписи 1981 года, население составляло 14 966 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство.

Транспорт 
Через Маядин проходит автомагистраль, соединяющая город Алеппо (Халеб) с городом Абу-Кемаль, расположенным на границе с Ираком. Ближайший  расположен в городе Дейр-эз-Зор.

Примечания

Ссылки 
 Маядин на топографической карте Генштаба

Маядин